Abderrahmane Soukhane (1936-2015), footballeur algérien,
 Mohamed Soukhane (1931-2021), footballeur algérien.

Patronyme algérien